Гаэтан Иза Лор Тиней (, родилась 28 октября 1985 в Труа) — французская футболистка, нападающий клуба «Париж» и сборной Франции. Может выступать на позиции атакующего полузащитника.

Клубная карьера

Ранние годы 
Гаэтан начинала футбольную карьеру в составе клуба «Бриен-ле-Шато» из одноимённой коммуны (26 миль к северу от Труа). Пройдя обучение в юношеской школ, переехала немного севернее и поступила в школу команды «Олимпик» из Сен-Мемми, в то время выступавшую в Первом дивизионе. Дебютировала в её составе в сезоне 2000/2001, сыграла всего там шесть сезонов. По окончании сезона 2005/2006 перешла в клуб «Компьен Уаз», в первом же сезоне провела 21 встречу и забила 5 голов, что, однако, не спасло команду от вылета во Второй дивизион. Отыграв ещё два сезона во Втором дивизионе, Гаэтан завоевала титул лучшего игрока команды, проведя в последнем сезоне 18 игр и забив 20 голов.

Париж (прежнее название - Жювизи) 
На талантливую Тиней обратили внимание как функционеры сборной, так и руководители топ-клубов. В итоге Гаэтан перешла в «Жювизи», в сезоне 2008/2009 она дебютировала за эту команду. 21 матч, 7 голов и в итоге 3-е место, а для попадания в Еврокубки команде не хватило всего одного очка. В сезоне 2009/2010 команда заняла 2-е место при 9 голах Тиней и попала в Лигу чемпионов. Дебют Гаэтан в еврокубках состоялся 5 августа 2010 в матче против румынского клуба «Тыргу-Муреш», первый гол она забила таллинской «Левадии» из Эстонии (итоговая победа 12:0), а также отличилась в 1/16 финала в поединке против исландского «Брейдаблика» (победа со счётом 9:0). В следующем же раунде «Жювизи» был нещадно разбит немецкой «Турбиной» из Потсдама, действовавшими чемпионами. В Первом дивизионе Тиней забила 11 голов, однако этого хватило только для 4-го места в чемпионате.

Карьера в сборной 

В сборной Франции до 19 лет Тиней дебютировала ещё 15 апреля 2003 года в матче со шведками, который окончился для француженок поражением 1:2. Полноценный дебют за основную сборную состоялся 28 февраля 2007 года в матче против Китая (победа 2:0). В квалификации к Евро-2009 Тиней отличилась дважды, забив словенкам и сербкам, а на чемпионате забила единственный гол в матче против действовавших и будущих чемпионок из Германии (разгромное поражение 1:4). В четвертьфинале команда Франции проиграла Нидерландам по пенальти и завершила на этом своё выступление.

28 октября 2009 года Гаэтан оформила хет-трик в матче с Эстонии, который завершился победой Франции с неприличным счётом 12:0. Она сама провела 9 игр в квалификации из 10 возможных, а также обе стыковые встречи против Италии (во второй встрече она забила гол, который помог Франции выйти в финальную часть первенства). В финальной пульке Тиней оформила дубль в ворота сборной Канады (победа 4:0), что помогло француженкам выйти в плей-офф, а в четвертьфинальной встрече с англичанками, которая завершалась серией пенальти, успешно реализовала свою попытку, что вывело Францию в полуфинал. В итоге француженки стали четвёртыми.

Статистика

Клубная 
 Статистика приведена по состоянию на 27 мая 2018

В сборной 
 Статистика приведена по состоянию на 9 апреля 2018 года.

Достижения 
 Чемпион Европы среди девушек не старше 19 лет 2003 года
 4-е место на чемпионате мира 2011 года
 Обладательница Кубка Кипра 2012 года
 4-е место на Олимпийских играх 2012 года

Интересные факты 
 Гаэтан вместе со своими подругами по сборной Элоди Томи и Корин Франко снялась в откровенной фотосессии накануне чемпионата Европы 2009 года.
 Накануне чемпионата мира 2011 года американский журнал «FratHouseSports» составил список самых сексуальных футболисток-участниц чемпионата мира, и в первую десятку этого списка попала Гаэтан.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции (1)
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции (2)

Футболистки Франции
Игроки женской сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ЖФК «Париж»